Le mot Sabéen peut désigner :
 Les Sabéens, ancien peuple du royaume de Saba en Arabie du Sud absorbé par le royaume d'Himyar ;
 Le sabéen, une langue sudarabique ancienne parlée par ce peuple ;
 Les adeptes du sabéisme, courant religieux judéo-chrétien.

Voir aussi 
 Sabeen Mahmud, militante pakistanaise